Animaux, pluriel d'animal ;
 Animaux, chaîne de télévision thématique française appartenant au Groupe AB.

Homophone

Voir aussi